František Hossa – hockeista su ghiaccio slovacco
 Marián Hossa – hockeista su ghiaccio slovacco
 Marcel Hossa – hockeista su ghiaccio slovacco